Magor může být:

 pejorativní výraz pro blázna, pomatence – česká nadávka
 jedna z přezdívek Ivana Martina Jirouse, básníka, undergroundového publicisty a výtvarného kritika
 přezdívka Tomáše Doležala (Ing. Magor), zakládajícího člena hudební skupiny Tři sestry
 název amerického filmu (Pan Magor – angl. Mr. Magoo) z roku 1997 s Lesliem Nielsenem v hlavní roli
 Hunor a Magor, mytičtí bratři z maďarských předkřesťanských legend
 fiktivní postava z díla J. R. R. Tolkiena
 Magor (Monmouthshire) – velká vesnice v Monmouthshire ve Walesu
 Magor (izraelská hudební skupina) – izraelská blackmetalová kapela
 Magor (maďarská hudební skupina) – maďarská heavy/groovemetalová kapela

Externí odkazy